Церква святої Анни — парафія і храм греко-католицької громади Зарваницького деканату Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви в селі Гайворонка Тернопільського району Тернопільської області.

Історія церкви 
У 1867 році збудовано храм, тоді ж його освячено. Храм завжди належав УГКЦ. Парафію було відновлено у 1991 році.

У 2013 році відбулася єпископська візитація, яку здійснив митрополит Василій Семенюк.

Діють припарафіяльні братства Матері Божої Неустанної Помочі, спільнота «Матері в молитві», Марійська і Вівтарна дружини.

Парафія не має у власності нерухомого майна.

Парохи 
 о. Мирон Головінський,
 о. Павло Смаль (до 1946),
 о. Іван Якимів (1990),
 о. Петро-Дмитро Квич (1991—2001),
 о. Володимир Топоровський (з 13 лютого 2001),
 о. Іван Подоляк (сотрудник, з 27 грудня 2012).

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Гайворонка
Церкви святої Анни
Культові споруди, побудовані 1867
засновані в Україні 1867